Osoby
 Alois Vogl (ur. 1972) – niemiecki narciarz alpejski
 Emerich Vogl (1905–1971) – rumuński piłkarz